Індепенденца () — комуна в Румунії, у повіті Келераш.
 Індепенденца () — село в Румунії, у повіті Келераш. Входить до складу комуни Індепенденца.
 Індепенденца () — комуна в Румунії, у повіті Констанца.
 Індепенденца () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративний центр комуни Індепенденца.
 Індепенденца () — комуна в Румунії, у повіті Галац.
 Індепенденца () — село в Румунії, у повіті Галац. Входить до складу комуни Індепенденца.
 Індепенденца () — село в Румунії, у повіті Прахова. Входить до складу комуни Гергіца.